Donald Barthelme – scrittore e giornalista statunitense, padre di Frederick Barthelme
 Frederick Barthelme – scrittore statunitense, figlio di Donald Barthelme
 Maxime Barthelmé – calciatore francese